Radio Équinoxe ou Équinoxe est un nom propre désignant plusieurs stations de radio, de télévision ou webradio.

Nom propre 
 Radio Équinoxe, station de radio camerounaise émettant à Douala.
 Équinoxe Télévision, chaîne de télévision camerounaise, établie à Douala.
 Équinoxe FM, station de radio locale belge.
 Radio Équinoxe, est un programme musical en ligne français.

Voir aussi 
 Équinoxe